Статистика деведесет седмог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 1998/99.

Преглед 
У овој фудбалској сезони играло је укупно 18 клубова. Шампионат је освојио тим МТК а испали су ФК Видеотон, ФК Будимпешта ВСК (-{BVSC Budapest}-) и ФК Трећи округ ТВЕ (-{III. Kerületi TUE}-).

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - Списак резултата (RSSSF)

1998/99.
Сезона 1998/99. у мађарском фудбалу